Charnay puede referirse a: 

 Charnay, comuna francesa situada en Doubs.
 Charnay, comuna francesa situada en Ródano.